Thomas Malton est le nom de :
 Thomas Malton l'Ancien (1726–1801), un dessinateur en architecture et écrivain sur la géométrie anglais ;
 Thomas Malton le Jeune (1748-1804), un peintre topogrape et graveur anglais, fils de Thomas Malton l'Ancien.